Ellenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ellenberg, Rheinland-Pfalz – kommun, 
 Ellenberg, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, 
 Ellenberg, Wallstawe – ort, Wallstawe, Sachsen-Anhalt,